Микита Петрович Куленський (при народженні – Куліненко), (1750 — до 1785) — канівецький сотник у 1777 – 1781 рр.

Життєпис 
Народився 1750 року в селі Капустинці на Переяславщині, у родині виборного заможного козака Петра Куліненка та його дружини Феодосії Матвіївни. В Рум'янцевському описі 1766 року згадується як 16-ти річний Микита Куліненко.

Зять наказного сотника Переяславської полкової сотні Івана Васильовича Невірівського.

15 травня 1777 року став сотником Канівецької сотні. Помер після 1781р.

Примітки 
Сотники Гетьманщини та Слобідської України